Kotouč může být:

živočich

 živočich z kmenu měkkýši, třídy plži, čeleď kotoučovití, rod kotouč

věc

 jiný výraz pro disk (například kotoučová brzda)
 jiný výraz pro puk
 Nipkowův kotouč

místo
 Kotouč (Štramberk) – základní sídelní jednotka a archeologické naleziště u města Štramberk v okrese Nový Jičín
 Kotouč (358 m) – vrch u Prostějova, nadmořská výška 358 metrů
 Kotouč (495 m) – vrch u Štramberka, nadmořská výška 495 metrů

příjmení
 Jan Kotouč (* 1987) – spisovatel sci-fi
 Jiří Kotouč – strojní inženýr, autor prací z oboru
 Karel Kotouč (1881–1922) – český fotbalista
 Kurt Jiří Kotouč (1929–2008) – jako dítě byl v Terezíně, spoluautor knihy Je mojí vlastí hradba ghett?

podnik
 Kotouč Štramberk – společnost se sídlem ve Štramberku

v nářečí

 nářeční označení pro kolečko (pracovní nástroj)

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení